Osvaldo Aliatis (1894 – ...) – calciatore italiano
 Tullio Aliatis (1905 – ...) – calciatore italiano